PLCH steht für:
 Flughafen Cassidy (ICAO-Code), Flughafen auf der Insel Kiritimati in der Inselgruppe der Line Islands

Plch steht für:
 Plch (dt. Pilch), Gemeinde im Okres Pardubice in Tschechien

Abkürzung